Обири (, ) — многозначный термин.

 Хеллен Обири — кенийская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции.
 Д’Обири — необарочный замок на юге Франции в регионе Окситания.